«Друг читача» — український книжковий вебпортал про сучасну українську та зарубіжну літературу, що працює з 2011 року.
 Названий друг «Непроханий друг» () — радянський художній фільм 1980 року, знятий на кіностудії «Мосфільм».
 Best друг, Best друг (Найкращий друг) — сингл гурту «С.К.А.Й.», виданий 2007 року, сингл згодом видано в альбомі «Планета С.К.А.Й.»
 Громадський друг — загальноукраїнський прогресивний літературний і політичний журнал, заснований з ініціативи Михайла Драгоманова.
 «Смертельний друг» () — кінофільм жанру наукова фантастика і жахи.
 Друг Ольга Миколаївна ( 30 серпня 1957) — українська письменниця, історик, києвознавець.